Nelson Soto (voetballer), Chileens voetballer
 Nelson Soto (wielrenner), Colombiaans wielrenner